Давид Гофен (; рођен 7. децембра 1990. у Лијежу, Белгија) белгијски је тенисер. Освојио је пет АТП турнира у појединачној конкуренцији а најбољи пласман на АТП листи му је седмо место.

Финала завршног првенства сезоне

Појединачно: 1 (0:1)

Финала АТП мастерс 1000 серије

Појединачно: 1 (0:1)

АТП финала

Појединачно: 14 (5:9)

Парови: 1 (1:0)

Остала финала

Тимска такмичења: 2 (0:2)

Егзибициони турнири: 3 (2:1)

Учинак на турнирима у појединачној конкуренцији 

1 Укључена су учешћа у главним жребовима Гренд слем и АТП турнира и на Летњим олимпијским играма.

2 Укључени су мечеви са Гренд слем и АТП турнира, Летњих олимпијских игара, Дејвис купа, Лејвер купа и АТП купа.

Победе над топ 10 тенисерима 

Гофен има однос победа и пораза 16:53 (23,2%) против тенисера који су у време одигравања меча били рангирани међу првих 10 на АТП листи.

Референце

Спољашње везе 

 Давид Гофен на сајту АТП 
 Давид Гофен  на сајту ИТФ 
 Давид Гофен на сајту Дејвис купа 
 

Рођени 1990.
Белгијски тенисери
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2012.
Белгијски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2016.
Белгијски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2016.